Виталий Олегович Бернадский () — украинский шахматист, гроссмейстер (2014).

В пятилетнем возрасте познакомился с шахматами. С шести до десяти лет занимался в ДЮСШ №1 города Черновцы, а в конце 2008 года стал учеником заслуженного тренера Украины В. А. Грабинского.

Серебряный призёр клубного чемпионата Украины 2012 года в составе МММ из Симферополя. Чемпион Грузии среди клубов 2015 года в составе «Самагрело».

Лучший результат на личных чемпионатах Украины — четвёртое место в 2017 году. На личном чемпионате Европы 2017 года занял 169-е место.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография Виталия Бернадского  на сайте grandcoach.com
 К тренировкам отношусь, как к работе , ru.molbuk.ua

Шахматисты Украины